Понура:

 Понура — хутор в Льговском районе Курской области
 Понура — река в Краснодарском крае.
 Понура 2-я — река в России, протекает по территории Динского район и Краснодара Краснодарского края